Бернак може да се односи на:

 Бернак (Тарн), насељено место у Француској, у департману Тарн
 Бернак (Шарант), насељено место у Француској, у департману Шарант
 Бернак Деба, насељено место у Француској, у департману Горњи Пиринеји